

Patronyme 

 Bernard Wolfe (1915-1985), écrivain américain ;
  (1896-1977), universitaire américain ;
 Charles Wolfe (1791-1823), poète irlandais ;
 David Wolfe (1528-1578), jésuite irlande et légat papal
 Gene Wolfe (1931-2019), écrivain américain de science-fiction ;
 George C. Wolfe (né en 1954), dramaturge, metteur en scène et réalisateur américain ;
 Harriet Wolfe, psychiatre et universitaire américaine ;
 Jack Albert Wolfe (1936-2005), paléobotaniste et paléoclimatologue américain ;
 James Wolfe (1727-1759), militaire britannique ;
 Joshua Wolfe (né en 1983), photographe canadien ;
 Julia Wolfe (née en 1958), compositrice américaine ;
 Madison Wolfe (née en 2002), actrice américaine ;
 Marianne Wolfe (1926-2006), personnalité de l'Église presbytérienne américaine ;
 Mariloup Wolfe (née en 1978), actrice et réalisatrice canadienne ; 
 Philip Wolfe (1927-2016), mathématicien américain ;
 Steve Wolfe (né en 1978), acteur pornographique et réalisateur américain ;
 Susan Wolfe (née en 1950), femme de lettres américaine, auteure de roman policier.
 Theobald Wolfe Tone (1763-1798), militant irlandais pour l'indépendance de l'Irlande ;
 Thomas Wolfe (1900-1938), écrivain américain ;
 Tom Wolfe (1931-2018), écrivain américain ;
 Tyler Wolfe (née en 1992), karatéka américaine ;
 Whitney Wolfe Herd (née en 1989), entrepreneure américaine.

Toponyme 

  ;
 Wolfe, un ancien district provincial du Québec ;
 District historique de Wolfe Ranch, district historique américain du comté de Grand (Utah), inscrit au Registre national des lieux historiques.

Autres 
 Wolfe, film québécois de Francis Bordeleau, sorti en 2018
 , 2021, mini série TV britannique de 6 épisodes crée par Paul Abbott et réalisée par Adrian Shergold et Sean Spencer, diffusée notamment en Suisse sur RTS Un
 Critères de Wolfe, utilisés en recherche linéaire (optimisation), publiés par le mathématicien Philip Wolfe

Homonymie de patronyme germanique